Black Orpheus (englisch „schwarzer Orpheus“) steht für:

 englischer Name eines brasilianischen Jazz-Songs, siehe Manhã de Carnaval
 Black Orpheus (Zeitschrift), nigerianische Literaturzeitschrift

Siehe auch:
 Orfeu Negro